O Campeonato de Remo do Rio de Janeiro de 1900 foi a terceira edição dessa competição, organizado pelo Conselho Superior de Regatas e disputado na Enseada de Botafogo.

Dos 9 páreos realizados, o mais importante foi o quarto, disputado por baleeiras a 4 remos. A vitória da Vesper do Gragoatá, celebrada por Olavo Bilac na crônica Salamina, deu o título de campeão ao Gragoatá. Em segundo ficou Diana do Boqueirão do Passeio.

Páreos

Resultado 

Campeonato Carioca de Remo